Orion Outerbridge (Boston, ) é um basquetebolista americano, que atualmente joga pelo Imortal

Naturais de Boston